Известные носители фамилии Чисто́вич:

 Чистович, Яков Алексеевич (1820—1885) — русский врач, историк медицины.
 Чистович, Иларион Алексеевич (1828—1893) — русский писатель, историк церкви, доктор богословия.
 Чистович, Алексей Николаевич (1905—1970) — советский патологоанатом, член-корреспондент АМН СССР (1961).
 Чистович, Николай Яковлевич (1860—1926) — советский терапевт, инфекционист и микробиолог.
 Чистович, Сергей Яковлевич (1867 - 1922) - русский врач, хирург.
 Чистович, Фёдор Яковлевич (1870—1942) — русский врач, патологоанатом.
 Чистович, Андрей Сергеевич (1897–1981) – советский психиатр.
 Чистович, Людмила Андреевна (1924—2006) — советский физиолог и общественный деятель.